Il singolare del Monte Carlo Open 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sergi Bruguera era il detentore del titolo, ma haperso nel 2º turno contro Goran Prpić.

Thomas Muster ha battuto in finale 6–3, 6–1, 6–3, Aaron Krickstein.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1992
ATP Tour 1992